Столо́вая может означать:

 Столовая — вид предприятий общественного питания.
 Столовая — помещение в доме, жилище, предназначенное для приёма пищи.

Топонимы 
 Столовая — бухта Атлантического океана у юго-западного побережья Африки.
 Столовая — гора на юго-западе Африки.
 Столовая — гора Скалистого хребта, Большой Кавказ.
 Столовая — река в Донецкой области, Украина.

См. также 
 Столовая гора (значения)